Das Torneo Internazionale Femminile Città di Grado 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Grado. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 25. Mai bis 2. Juli 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Grado (Friaul-Julisch Venetien)